The Producers (musical) — musical de Mel Brooks
 The Producers (1968) — filme com Zero Mostel e Gene Wilder
 Os Produtores ou  The Producers — filme (2005) com Matthew Broderick e Uma Thurman
 The Producers (Original Broadway Cast Recording) — álbum musical
 The Producers (série de televisão) — série de televisão sul-coreana

Desambiguações de cinema